Оле́г Константи́нович Ква́сов (22 октября 1928 — 16 июля 2012) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Аргентине (1983—1990).

Биография 
Член ВКП(б). В 1953 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР, после чего работал в редакции Издательства литературы на иностранных языках, Государственном комитете по культурным связям с зарубежными странами. С 1964 года — в системе МИД СССР.
 В 1964—1969 годах — советник Посольства СССР в Республике Куба.
 В 1970—1973 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 В 1973—1976 годах — советник-посланник Посольства СССР в Республике Боливии.
 В 1977—1983 годах — сотрудник центрального аппарата МИД СССР.
 С 17 июня 1983 по 23 августа 1990 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Аргентинской Республике.

С 1990 года — на пенсии. Профессор Дипломатической академии МИД России

Удостоен звания «Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации», отмечен государственными наградами.

Примечания

Литература 
 Дипломатический словарь / под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалёва, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского. М.: Наука, 1985—1986. — Т. 2. С. 26.

Ссылки 
 Сообщение МИД России «О кончине Квасова О. К.» 

Выпускники МГИМО
Послы СССР в Аргентине
Почётные работники Министерства иностранных дел Российской Федерации
Члены КПСС
Преподаватели Дипакадемии МИД РФ